Splash (englisch „Spritzer“) steht für:
 Splash (Bootsklasse), Segelbootstyp
 Splash (Festival), deutsches Musikfestival
 Splash (Musikgruppe), deutsches Musikduo
 Splash – Eine Jungfrau am Haken, US-amerikanischer Spielfilm (1984)
 Splash-Becken, Musikinstrument
 Splash Screen, grafischer Platzhalter
 Jack Splash, US-amerikanischer Musikproduzent
 Suzuki Splash, Pkw-Modell von Suzuki
 Splash-Panel, ein ganzseitiges Bild in einem Comic

Siehe auch:
 Unsplash